Braekman est un nom flamand dérivé du verbe braken : quelqu'un qui laisse un terrain en friche (braakgrond). Le nom réfère donc vers un métier ou un endroit.

Variantes:
 Braakman, Braakmans, Braekman, Braeckman, Braekmans, Braeckmans 
 Brackman, Brackmans
 Brachman, Brachmann (variantes germaniques)
 Breckmans, Breeckmans
 Brekmann

 Émile Braekman (1924-2013) , pasteur belge ;
 Pol Braekman (1919-1994), athlète belge,